Rørdam ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Holger Rørdam (1846–1916), dänischer Offizier  
 Erling Rørdam (1860–1939), dänischer Pädagoge und Redakteur  
 Hans Christian Rørdam (1803–1869), dänischer lutherischer Pfarrer und Theologe  
 Hans Kristian Rørdam (1842–1924), dänischer lutherischer Pfarrer und Kirchenlieddichter  

 Jan Rørdam (* 1958), dänischer Komponist und Musikproduzent  
 John Rørdam (* 1963), norwegischer Schriftsteller  
 Kjeld Rørdam (1897–1992), dänischer Jurist  
 Kristian Rørdam (1860–1939), dänischer Geologe  
 Mikael Rørdam (* 1959), dänischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Peter Rørdam (1806–1883), dänischer lutherischer Pfarrer  

 Torkild Skat Rørdam (1876–1939), dänischer lutherischer Pfarrer und Theologe  
 Valdemar Rørdam (1872–1946), dänischer Dichter